Хороши́лов (Хороши́лова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Хорошилов, Александр Викторович (род. 1984) — российский горнолыжник.
 Хорошилов, Антон Андреевич (род. 1987) — российский дзюдоист.
 Хорошилов, Владимир Александрович (1911—1988) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Хорошилов, Дмитрий Германович (род. 1985) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 
 Хорошилов, Семён Иванович (1915—1980) — Герой Советского Союза.

 Хорошилова, Александра Владимировна (1922—1997) — лётчица Великой Отечественной войны.

Населённый пункт 
 Хорошилов — хутор в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края России.

См. также 
 Хорошилово